

Origine 
Langlois est la forme ancienne de , nom ethnique désignant quelqu'un originaire d'Angleterre, de territoires sous domination anglaise ou ayant un lien avec les Anglais. Ce patronyme était essentiellement concentré dans le pays de Caux en Normandie et dans les autres départements normands, à l'exception de l'Orne, avant la Première Guerre mondiale, ainsi qu'en Ile-de-France. Les Langlois d'Amérique sont issus d'une famille originaire de Normandie.

Patronyme 

 Albert Langlois (1934-2020); joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
  ;
 Amédée Jérôme Langlois (1819-1902), journaliste, exécuteur testamentaire de Proudhon ;
 Anabelle Langlois (née en 1981), patineuse québécoise ;
 Andréanne Langlois (née en 1993), kayakiste canadienne ;
 Armand Langlois (né en 1947), peintre, artiste plasticien français ;
 Auguste Barthélemy Langlois (1832-1900), religieux et botaniste français ;
 Aylic Langlois dit Aylic Langlé (1827-1870), auteur dramatique, journaliste et haut fonctionnaire français , fils de Joseph-Adolphe ;
 Béatrice Nodé-Langlois (née en 1940), écrivain et artiste peintre ;
 Bernard Langlois, journaliste français, fondateur en 1988 de l'hebdomadaire Politis ;
 Charles Langlois de Septenville (1835-1915), un littérateur et homme politique français ;
  ;
 Charles-Albert Langlois (1835-1902), général français ;
 Charles-François Langlois (1767-1851), missionnaire, supérieur des Missions étrangères de Paris ;
 Charles-Louis Langlois (1811-1896), architecte français ;
 Charles-Victor Langlois (1863-1929), historien, archiviste paléographe, spécialiste du Moyen Âge français ;
 Christian Langlois (1924-2007), architecte français ;
 Claude Langlois (1937-), historien et sociologue français ;
 Claude Langlois (actif entre 1730-1750) constructeur d'instruments astronomiques ;
 Claude-Louis Langlois dit Langlois de Sézanne (1757-1845), portraitiste et pastelliste français ;
 Daniel Langlois (né en 1957), homme d'affaires québécois ;
  ;
 Emmanuel Langlois (né en 1969) journaliste français ;
 Ernest Langlois (1857-1924) historien, archiviste paléographe et médiéviste français ;
 Espérance Langlois (1805-1864), peintre et graveuse française, fille d'Eustache-Hyacinthe ;
 Eugène Langlois (1824-1888), artiste français du  ;
 Eustache-Hyacinthe Langlois (1777-1837), peintre français ;
  ;
 Gilles-Antoine Langlois (né en 1954), historien et urbaniste français ;
 Guy Langlois (1946-), écrivain et journaliste français, auteur de roman policier ;
 Henri Langlois (1914-1977), pionnier de la conservation et de la restauration des films, pionnier de la Cinémathèque française ;
 Hippolyte Langlois (1839-1912), militaire français ;
 Hugo Langlois (1991-), joueur professionnel de football (ancien joueur du LOSC et du FC Barcelone) ;
 Hyacinthe Langlois, libraire et géographe français de la fin du  et du début du  ;
 Isabelle Langlois, auteure ;
 Isidore Langlois (1770-1808), journaliste et homme de lettres français ;
 Jacquin Langlois (v. 1430-), co-seigneur du  Plessis-Robinson ;
 Janie Langlois (né en 1946), artiste plasticienne française ;
  ;
 Jean-Baptiste Guillaume Langlois (1758-1834), homme politique français ;
 Jean-Charles Langlois  dit « le Colonel » (1789-1870), peintre et militaire français ;
 Jean-François Langlois né en 1808, capitaine baleinier français ;
 Jean-Jacques Langlois, né en 1704, fabricant d'instruments de mesure ;
 Jean-Léon Langlois (1885-1973), général français ;
 Jean-Louis Langlois (1805-1855), homme politique français ;
 Jérôme-Martin Langlois (1779-1838), peintre français, élève de Jacques-Louis David ;
 Joseph Langlois (1909-1964), homme politique fédéral du Québec ;
 Joseph-Adophe-Adrien-Ferdinand Langlois dit Ferdinand Langlé (1798-1867), auteur dramatique et journaliste frannçais, fondateur des Pompes funèbres générales ;
 Joseph-Alfred Langlois (1876-1966), évêque de Valleyfield ;
 Joséphine Claire Langlois, artiste peintre française du  ; 
 Lisa Langlois (né en 1959), actrice canadienne ;
 Lloyd Langlois (né en 1962), skieur acrobatique canadien ;
 Luc Langlois (né en 1963), philosophe et professeur de philosophie canadien ;
 Marie Langlois (1897-1986), institutrice et syndicaliste française
 Marie-Georgina Langlois dite Alix Aylicson (1860-1930), écrivaine, fille d'Aylic Langlois ;
  ;
 Noël Langlois (vers 1606-1684), ancêtre de la plupart des Langlois américain ;
  ;
  ;
 Polyclès Langlois (1813-1872), graveur, dessinateur et peintre français, fils d'Eustache-Hyacinthe ;
 Roméo Langlois, journaliste français ;
 Simon Langlois (1947-), un sociologue et professeur à l’Université Laval (Québec) ;
 Simone Langlois (1932- ) auteur et chanteuse française ;
 Suzanne Langlois (1928-2002), actrice québécoise ;
 Théophile Langlois de Chèvreville, (1803-1845), peintre historique français ;
 Théotime Langlois de Swarte, violoniste français ;
 .

Référence

Lien externe 
 

Homonymie de patronyme
Relations entre la France et le Royaume-Uni
Patronyme normand